У фіналі Рой Емерсон переміг Фреда Столла з рахунком 6–4, 12–10, 4–6, 6–3.

Сіяні гравці 
 Рой Емерсон (чемпіон)
 Чак Маккінлі (півфінал)
 Мануель Сантана (4 коло)
 Рафаель Осуна (чвертьфінал)
 Денніс Ролстрон (1 коло)
 Фред Столл (фінал)
 Нікола П'єтранджелі (2 коло)
 Мартін Малліген (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1964 Wimbledon Т Шампйонships on ITFtennis.com , the source for this draw

1964 у тенісі
Вімблдонський турнір